Steeman est le nom :
d'un écrivain belge, Stanislas-André Steeman, et du centre qui porte son nom et constitue la Bibliothèque des littératures d'aventures.
d'un humoriste belge, fils du précédent, Stéphane Steeman

Homonymie de patronyme